Константин Журавлёв:
 Журавлёв, Константин Андреевич (1895—1973)  — советский военачальник
 Журавлёв, Константин Иванович (1901—1950) — советский геолог, палеонтолог, археолог и этнограф; директор Пугачёвского краеведческого музея.